Шестая пятилетка (значения):

 Шестая пятилетка — шестой пятилетний план развития СССР.
 Шестая пятилетка — советский сухогрузный теплоход проекта 576.